Николай Хозиков:
 Хозиков, Николай Маркович (1784—1857) — коллежский асессор; похоронен в Донском монастыре (Москва).
 Хозиков, Николай Николаевич (1813—1878) — гвардии капитан; похоронен в Донском монастыре (Москва).